W Polsce
 Ławeczko Nowe – wieś
 Ławeczko Stare – wieś
 Ławeczko – gromada